A magyarországi amerikaifutball-csapatok hivatalos bajnoksága 2005-ben alakult Magyarországi Amerikaifutball-csapatok Ligája (rövidítve: MAFL) néven, a versenysorozatot a Magyar Amerikai Football Szövetség rendezi. A kezdeti években MAFL Divízió I és MAFL Divízió II volt a két legmagasabb osztályú bajnokság, 2012 óta a Hungarian Football League (HFL) kiemelt bajnokság az élvonal, és mögötte a két osztály a Divízió I és a Divízió II. A bajnokság döntője a Hungarian Bowl.

Története

Az első magyarországi amerikaifutball-bajnokságot 2005-ben szervezte az MAFSZ, négy csapat részvételével. A sportág gyors fejlődésnek indult, ezt jellemzi, hogy mind több egyesületnél teremtették meg a bajnoki indulás feltételeit, így a következő szezonban már nyolc klub indította csapatát az MAFL-ban. A mindenkori első osztályú bajnokságot eleinte gyakran nevezték – megtévesztő módon – Hungarian Bowlnak is, bár az amerikai gyakorlat szerint a Bowl szó nem a ligára, hanem kifejezetten a bajnoki döntőre utal. A bajnokot rendszerint a Hungarian Bowl győztesének nevezik, amely megfogalmazás tartalmilag és nyelvtanilag is következetes.

2007-ben rendezték meg az első másodosztályú bajnokságot, mely Pannon Bowl kupáért zajlik. Innentől az első osztályt MAFL Divízió I, a másodosztályt MAFL Divízió II néven nevezték.

2009-ben indult először harmadosztályú bajnokság a Duna Bowl kupáért. 2009-ben MAFL Divízió III néven nevezték, 2010-ben nem rendeztek harmadosztályú bajnokságot.

2011-ben a bajnokság átszervezésre került, háromosztályú bajnokság került kiírásra, az új kiemelt bajnokság Hungarian Football League (HFL) lett, és a Hungarian Bowl címért írták ki, a MAFL Divízió I lett a másodosztály a Pannon Bowl kupáért, és újra indult harmadosztály, immáron Divízió II néven, a Duna Bowl kupáért. A HFL eredeti elképzelés szerint nemzetközi torna lett volna, ám 2011-ben csupán 3 magyar együttes vállalta az indulást, a többi magyar és a meghívott külföldi csapatok nem. Így a 2011 őszére tervezett bajnokság nem került megrendezésre, a Hungarian Bowl ebben az évben elmaradt, és a 2011 tavaszán megrendezett Divízió I bajnokságot megnyerő Nyíregyháza Tigers lett a magyar bajnok (akik a HFL-indulást nem vállalták). Ősszel a 4 érintett csapat végül saját szervezésű tornán mérte össze erejét, a Fall Bowl cím nyertese a Budapest Wolves lett.

2012 óta működik a HFL-Divízió I-Divízió II felállású bajnokság. 2015-ben a HFL-ben indult a pozsonyi Bratislava Monarchs csapata, akik veretlenül meg is nyerték a sorozatot, így a Hungarian Bowl vesztese, a Budapest Wolves lett a magyar bajnok.

A legsikeresebb magyar csapat a hatszoros bajnok Budapest Wolves.

A magyar amerikaifutball-bajnokságok rendszere az évek során

Hungarian Bowl 
A Hungarian Bowl a sportág legrangosabb magyarországi sorozatának döntője, mindenkori győztese a magyar bajnoki cím birtokosa. 2018-ig hét csapatnak sikerült elhódítania a Hungarian Bowl trófeáját, ezek sorrendben a következők: Budapest Wolves, Győr Sharks, Budapest Hurricanes, Újbuda Rebels, Bratislava Monarchs, Miskolc Steelers és a Budapest Cowbells.

A 2006-os és 2007-es bajnokságban az akkori legerősebb magyar csapat, a Budapest Wolves csak második csapatát szerepeltette itthon, első számú együttese ebben az időszakban az osztrák bajnokságban versenyzett. Ekkor szerezte két bajnoki elsőségét a Győr Sharks. 2011-ben a tervek szerint a legerősebb hazai csapatok részvételével elindult volna a HFL, de végül az MAFSZ egy évvel későbbre tolta az elitliga első szezonját. A bajnokság nélkül maradt csapatok néhány hét alatt rendezték meg maguknak a Fall Bowl nevű nem-hivatalos bajnokságot, a Hungarian Bowl nem került megrendezésre.

A sportág legsikeresebb csapata 5 Hungarian Bowl címével a Budapest Wolves, melynek hosszú dominanciáját 2013-ban törte meg a Budapest Hurricanes, akik ellen a Farkasok első ízben szenvedtek vereséget a magyar bajnoki döntők történetében.

A HFL bevezetése óta elméleti maximum a 8 csapat, ennek eléréséig a HFL-ből nincs kieső, míg a Divízió I bajnoka feljut az élvonalba.

A Hungarian Bowl bajnokai és a döntők eredményei 

A csapatokat az adott időszakban használt nevükön tüntettük fel. A szürke hátterű szezon nem hivatalos.

Pannon Bowl 
A sorozatot 2007-ben rendezte meg először az MAFSZ. A Pannon Bowl mindenkori győztese a másodosztályú magyar bajnok, aki egyúttal kiérdemli az indulási jogot a következő első osztályú szezonra, amikor harcba szállhat a Hungarian Bowl megszerzéséért. 2007-ben három csapat játszott körmérkőzést a győzelemért, de miután a Cowboys és a Vipers is legyőzte a Tigers csapatát, így a Cowboys–Tigers összecsapás tekinthető döntőnek. 2010-ben nem rendeztek rájátszást, a Steelers veretlen alapszakasszal lett Pannon Bowl győztes. 2011-ben a Hungarian Bowl elmaradt, így az V. Pannon Bowl győztesét, a Nyíregyháza Tigers-t tekinthetjük a szezon hivatalos magyar bajnokának.

A Pannon Bowl bajnokai és a döntők eredményei 

A csapatokat az adott időszakban használt nevükön tüntettük fel.

Duna Bowl 
Az első harmadosztályú bajnoki szezont 2009-ben rendezték, az I. Duna Bowl győztese a korábban megszűnt North Pest Vipers játékosaiból alakult Újbuda Rebels lett, egy veretlen szezon után. Hozzájuk hasonlóan a harmadosztály megnyerése után küzdötte fel magát a HFL-be a Budapest Hurricanes is. Az utóbbi években a Duna Bowlért elsősorban az újonnan (esetleg újra-) alakult csapatok és a HFL-ben szereplő klubok második csapatai szálltak harcba.

A Duna Bowl bajnokai és a döntők eredményei 

A csapatokat az adott időszakban használt nevükön tüntettük fel.

Blue Bowl (kupa)
Megfelelő számú klub jelentkezése esetén az MAFSZ megszervezheti a Blue Bowl kupát is, melyből eddig kettőt rendeztek meg. 2013-ban elkészült a versenykiírás, de a kupa érdeklődés hiányában elmaradt. Érdekesség, hogy a Blue Bowl nem egyezik meg a hivatalos Magyar Kupával, mely eddig nem került megrendezésre, elindítását későbbi időszakra tervezi a szövetség; a kupa célja csupán az volt, hogy a tavaszi bajnoki szezon után ősszel is legyenek mérkőzések.

A Blue Bowl győztesei és a döntők eredményei 

A csapatokat az adott időszakban használt nevükön tüntettük fel.

Csapatok

Csapatok szezonok szerint

Lebonyolítás

Alapszakasz
Az alapszakasz a két csoport csoportmérkőzéseiből, illetve a csoportok közti keresztmérkőzésekből áll. A mérkőzésekre hétvégi napokon kerül sor, általában késő délután.

Azt, hogy melyik csapat mikor és kivel játszik, a MAFL sorsolással dönti el. Az alapszakasz végére minden csapat játszott már egymással egy mérkőzést.

Rájátszás
Az alapszakasz végeztével kialakul a csoportokon belüli sorrend. Ennek alapján minden csoport első két helyezettje kvalifikálja magát a rájátszásba, amelyben a csoport 1. és a 2. helyezettjei mérkőznek meg egymással.

A rájátszás időpontja ugyanazon hétvége két napjára esik.

A rájátszás két győztes csapata kerül be a döntőbe.

Döntő
A döntőt Budapesten játsszák, általában esti (villanyfényes) időpontban. Ennek oka inkább a show-jelleg, hiszen a sportág amerikai gyökerei miatt megpróbál minél jobban hasonulni a Super Bowl hangulatához. Így a félidőben felvonulnak a pomponlányok és látható egy zenés show is.

Kapcsolódó szócikkek
 I. Hungarian Bowl
 II. Hungarian Bowl
 II. Hungarian Bowl döntője
 III. Hungarian Bowl
 I. Blue Bowl

Jegyzetek

Források
 Az MAFL hivatalos honlapja
 Az MAFSZ hivatalos honlapja
 A korábbi döntők eredményeit is tartalmazó cikk, nso.hu
 Hungarian American Football Historical Scores

Amerikai futball Magyarországon
Amerikaifutball